GNF 1 (1979/1980) był 24. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytułu nie obroniła drużyna Maghreb Fès. Nowym mistrzem Maroka został zespół Chabab Mohammédia.

System punktacji 
 Zwycięstwo: 3 pkt
 Remis: 2 pkt
 Porażka: 1 pkt

Tabela końcowa

Król strzelców 
10 goli – Idrissi (Mouloudia Oujda)

Zobacz też 
 GNF 1

Linki zewnętrzne 
 Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football
 Championnat Du Maroc De Football Botola

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
1979 w piłce nożnej
1980 w piłce nożnej
1979 w Afryce
1980 w Afryce